Бруччи — фамилия. Известные носители:
 Бруччи, Ольга (1923—2008) — югославская оперная певица. 
 Бруччи, Рудольф (1917—2002) — югославский композитор итальянского происхождения.